Ez a lista Észak-Karolina állam megyéit sorolja fel.

A lista

Források 
 

Észak-Karolina megyéi
Közigazgatási listák